Quand la mer monte (1947), recueil de poèmes du résistant Jacques Laurent (1918-1944), publié après sa mort. 
 Quand la mer monte (1968), chanson écrite par Jean-Claude Darnal pour Raoul de Godewarsvelde et reprise par les Compagnons de la chanson. 
 Quand la mer monte... (2004), film franco-belge réalisé par Yolande Moreau et Gilles Porte.